Финал Кубка ярмарок 1967 — 9-й финал Кубка ярмарок. Прошёл 30 августа 1967 года на стадионе «Максимир» в Загребе и 6 сентября 1967 года на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Победу со счётом 2:0 по сумме двух встреч одержал югославский клуб.

Путь к финалу

Матчи 
Первый матч

Второй матч

Inter-Cities Fairs Cup Final 1967
Inter-Cities Fairs Cup Final 1967
Международные спортивные соревнования в Загребе
Кубок ярмарок 1966/1967
1967
Кубок ярмарок
Август 1967 года
Сентябрь 1967 года
События 30 августа
События 6 сентября
Спорт в Югославии в 1967 году
Спорт в Лидсе
Международные соревнования по футболу в Югославии
Международные соревнования по футболу в Великобритании